Инге Бёддинг (; ), в девичестве Экхофф () — немецкая легкоатлетка, специалистка по бегу на короткие дистанции. Выступала за сборную Германии по лёгкой атлетике в конце 1960-х — начале 1970-х годов, бронзовая призёрка летних Олимпийских игр в Мюнхене, победительница и призёрка чемпионатов Европы, чемпионка немецкого национального первенства.

Биография 
Инге Экхофф родилась 29 марта 1947 года в Гамбурге. Проходила подготовку в клубах LG Niendorf/Lurup и LG Nord-West Hamburg.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в сезоне 1969 года, когда вошла в основной состав западногерманской национальной сборной и побывала на чемпионате Европы в Афинах, откуда привезла награду бронзового достоинства — в зачёте эстафеты 4 × 400 метров уступила только командам из Великобритании и Франции.

В 1970 году на Кубке Европы в Будапеште заняла второе место в эстафете 4 × 400 метров.

В 1971 году на зимнем европейском первенстве в Софии стала серебряной призёркой в беге на 400 метров, пропустив вперёд только советскую бегунью Веру Попкову, тогда как на летнем европейском первенстве в Хельсинки добавила в послужной список ещё две серебряные медали: финишировала второй в личном зачёте 400 метров, уступив соотечественнице Хельге Зайдлер, и в эстафете 4 × 400 метров, где была побеждена командой из ГДР. Также в этом сезоне выиграла две золотые медали в зачёте национального первенства ФРГ.

На чемпионате Европы в помещении 1972 года в Гренобле стала второй после Кристель Фрезе в индивидуальном беге на 400 метров и одержала победу в программе эстафеты 4 × 360 метров. Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на домашних летних Олимпийских играх в Мюнхене — в эстафете 4 × 400 метров вместе с Анетте Рюккес, Хильдегард Фальк и Ритой Вильден завоевала бронзовую медаль, уступив на финише командам из Восточной Германии и Соединённых Штатов. За это выдающееся достижение по итогам сезона была награждена Серебряным лавровым листом, высшей спортивной наградой ФРГ.

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции Германии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1972 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Чемпионы Германии по лёгкой атлетике
Кавалеры Серебряного лаврового листа